Daggett Creek ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Daggett Creek (West Fourmile Creek), Colorado 
 Daggett Creek (Clear Creek), Kalifornien 
 Daggett Creek (Mores Creek), Idaho 
 Daggett Creek (Little Pine Lake), Minnesota 
 Daggett Creek (Good Creek), Montana 
 Daggett Creek (Nevada), versickert 
 Daggett Creek (West Fork Millicoma River), Oregon 
 Daggett Creek (Godwin Creek), Texas